Bruno Tesch ist der Name folgender Personen:

* Bruno Tesch (Chemiker) (1890–1946), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Bruno Tesch (Widerstandskämpfer) (1913–1933), deutscher Widerstandskämpfer